Ificlo o Ificle – personaggio della mitologia greca, gemello di Eracle. Partecipò alla caccia al Cinghiale calidonio
 Ificlo – personaggio della mitologia greca, un argonauta figlio di Testio che fu ucciso da Meleagro
 Ificlo – personaggio della mitologia greca, un argonauta figlio di Filaco e Climene. Fu padre di Protesilao e Podarce
 Ificlo – personaggio della mitologia greca, figlio di Idomeneo re di Creta e di Meda. Fu ucciso da Leuco
 Ificlo – personaggio della mitologia greca, padre di Iolao, personaggio citato da Aristotele nelle civiltà nuragiche Sarde 
 Ificlo – personaggio della mitologia greca, di lui s'innamorò una donna di nome Arpalice che morì di dolore per non essere ricambiata

Note